Erlach steht für folgende geographischen Objekte:

 Amtsbezirk Erlach, Amtsbezirk im Kanton Bern, aufgegangen im Verwaltungskreis Seeland

Gemeinden:
 Bad Erlach, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Erlach BE, politische Gemeinde und Kleinstadt, Seeland, Bern

Gemeindeteile in Deutschland:
 Erlach am Main, Ortsteil der Gemeinde Neustadt am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Erlach (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Erlach (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Erlach (Buchbach), Ortsteil der Gemeinde Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Erlach (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Erlach (Flintsbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Erlach (Gelchsheim), Wüstung in der früheren Zent Gelchsheim, Bayern
 Erlach (Großerlach), Wohnplatz der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlach (Hirschaid), Ortsteil der Stadt Hirschaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Erlach (Ilshofen), Wüstung in der zentralen Stadtteilgemarkung von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlach (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Erlach (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlach (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Erlach (Ochsenfurt), Ortsteil der Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Erlach (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Erlach (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Erlach (Renchen), Ortsteil der Stadt Renchen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Erlach (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Erlach (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Erlach (Schwäbisch Hall), Ortsteil des Stadtteils Eltershofen der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlach (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Erlach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Erlach (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Erlach (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Erlach (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Erlach (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Erlach (Gemeinde Feld), Ortschaft der Gemeinde Feld am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Erlach (Gemeinde Griffen), Ortschaft der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Erlach (Hohenems), Ortsteil der Stadt Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Erlach (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft der Gemeinde Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Erlach (Gemeinde Kallham), Katastralgemeinde der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Erlach (Gemeinde Pfaffstätt), Ortschaft der Gemeinde Pfaffstätt, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Erlach (Gemeinde Pischelsdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Erlach (Gemeinde Bramberg), Ortschaft bei Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Erlach (Gemeinde Wiesing), Ortschaft der Gemeinde Wiesing, Bezirk Schwaz, Tirol
 Erlach (Gemeinde Ellbögen), Ortsteil von Ellbögen, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Erlach (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelhof der Fraktion Innerrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

 Örlach, Einzelsiedlung der Gemeinde Schwoich, Bezirk Kufstein, Tirol

Fließgewässer:
 Erlach (Fembach), rechter Oberlauf des Fembachs (zur Zenn) bei Kirchfembach, Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Erlach (Hildrizhauser Würm), linker Zufluss der Hildrizhauser Würm in Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Erlach (Rohrach), linker Zufluss zur Rohrach in Wettelsheim, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Erlach (Segaderbach), linker Zufluss des Segaderbachs (zum Heckbach, zur Echaz) gegenüber Jettenburg, Gemeinde Kusterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Sonstige:
 Burgstall Erlach, Haslach an der Mühl, Oberösterreich
 Erlach (Landschaftsschutzgebiet), bei Wössingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Erlach ist der Familienname folgender Personen:
 Erlach (Adelsgeschlecht), Berner Patrizierfamilie

 Albrecht Friedrich von Erlach (1696–1788), Schweizer Offizier und Politiker
 Anna Elisabeth von Erlach (1856–1906), Schweizer Porträt-, Landschafts- und Blumenmalerin
 August Leberecht von Erlach (1680–1754), deutscher Hofmarschall

 Diebold von Erlach (1541–1565), erster Schweizer in Amerika
 Franz von Erlach (1819–1889), Schweizer Jurist, Offizier und Autor
 Franz Ludwig von Erlach (1574–1651), Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern
 Friedrich August von Erlach (1721–1801), deutscher Generalleutnant
 Georg Meyer-Erlach (1877–1961), deutscher Chemiker und Studentenhistoriker
 Hans Ulrich von Erlach (1910–2005), Schweizer Offizier und Jurist
 Hieronymus von Erlach (1667–1748), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Ingeborg von Erlach (* 1940), Schweizer Künstlerin und Illustratorin

 Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693–1742), österreichischer Architekt
 Karl Ludwig von Erlach (1746–1798), Schweizer General

 Sigmund von Erlach (1614–1699), Schweizer General
 Sigmund von Erlach (Hofmarschall) (1671–1722), Schweizer Hofmarschall
 Sophie von Erlach (1819–1911), Schweizer Malerin und Erzieherin
 Ulrich von Erlach († 1465), Schultheiss der Stadt Bern
 Wolf Meyer-Erlach (1891–1982), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Ehrlach
 Kloster Erlach
 Großerlach
 Erlachbach
 Erlacher Bach
 Erlacherhof
 Erlachgraben
 Erlbach